Блакбурн има више значења:
 Блакбурн (Мисури)
 Блакбурн (Оклахома)